August Vilém Pruský může být:

 August Vilém Pruský (1722–1758) – syn pruského krále Fridricha Viléma I., otec krále Fridricha Viléma II. a bratr Fridricha Velikého
 August Vilém Pruský (1887–1949) – syn německého císaře a pruského krále Viléma II.

Podobné 
 Vilém Pruský
 Fridrich Vilém Pruský
 Ludvík Ferdinand Pruský

Rozcestníky - panovník